Roland Berger («Роланд Бергер») — международная компания, занимающаяся управленческим консалтингом.

История 
Компания была основана Роландом Бергером (англ.) в 1967 году после того, как он четыре года проработал в фирме Gennaro Boston Associati в Бостоне и Милане. К 1987 году компания с объемом продаж более 100 млн немецких марок[6]  стала крупнейшей консалтинговой фирмой в Германии. 

Для финансирования развития бизнеса за рубежом Роланд Бергер позволил Deutsche Bank приобрести миноритарный пакет акций, который в 1988 году увеличился до 75,1%. Данный факт стал проблемой для компании в США, где Федеральный резервный банк запрещает дочерним организациям коммерческих банков предоставлять консалтинговые услуги, поэтому менеджеры Roland Berger выкупили акции Deutsche Bank в 1998 и 2000 годах[6]. 

В ноябре 2010 года компания вела переговоры о слиянии с консалтинговым подразделением Deloitte, но отказалась от этих планов, так как Партнеры Roland Berger решили вложить в развитие фирмы больше собственных ресурсов[7]. В 2013 году по запросу Партнеров Исполнительный комитет компании рассматривал "внешние варианты развития" и возможную продажу фирмы – по имеющимся данным, соответствующее предложение поступило от Ernst & Young, но, в конечном итоге, было отклонено руководством[8][9]. В июне 2015 года на работу в Roland Berger перешел весь коллектив немецкой консалтинговой фирмы FMC Consultants GmbH[10].

В сентябре 2015 года компания объявила о ребрендинге, представив логотип, который специалисты компании описывают как "букву B цвета титаниум", объединенную со словами "Roland Berger", и убрав из официального названия компании слова "Strategy Consultants"[11][12].

Организация 
В основе корпоративной организации лежат международные "экспертные центры", а также различные функциональные и отраслевые блоки.

В общей сложности, сеть Roland Berger насчитывает 50 офисов в 36 странах мира.

Услуги и клиенты 
Roland Berger консультирует клиентов по вопросам маркетинга и реструктуризации бизнеса, однако, помимо этого, в компании действуют практики по корпоративному развитию, корпоративным финансам, управлению информацией, операционной стратегии, повышению эффективности и разработке общекорпоративной стратегии. Несмотря на то, что среди клиентов компании превалируют предприятия автомобильной промышленности и производственно-технического назначения, Roland Berger также сотрудничает с организациями из таких отраслей, как энергетика и химия, машиностроение и электроника, финансовые услуги, информационные и коммуникационные технологии, фармацевтика и здравоохранение, государственный сектор и транспорт.

В число клиентов Roland Berger входят корпорации, некоммерческие организации и государственные учреждения.

Проекты и инициативы 
С 2013 года общественная деятельность (pro bono) Roland Berger сосредоточена на развитии образовательных программ и реализуется через "Фонд Роланда Бергера", который был создан в 2008 году почетным председателем Совета директоров Роландом Бергером. Фонд, под управлением которого находятся 50 миллионов евро, поддерживает одаренных детей и подростков из социально неблагополучных семей с помощью программы специальных стипендий в Германии. По состоянию на 2014 год участниками программы были 500 учеников в возрасте от 6 до 18 лет по всей Германии[18][[[Википедия:No original research#Primary.2C secondary and tertiary sources|non-primary source needed]]]. 

В 2006 году компания учредила премию Best of European Business (англ.) для оказания спонсорской поддержки инициативе Counterparts по развитию культурно-образовательных программ в Центральной и Восточной Европе и программе Young Global Leaders Всемирного экономического форума). Компания также сотрудничает с некоммерческой организацией Focus: HOPE (англ.), цель которой – борьба с расизмом и нищетой через реализацию образовательных программ. Данная организация располагается в Детройте, где также находится один из офисов Roland Berger в США[17].

Ключевые фигуры 
·       Роланд Бергер (англ.) — предприниматель, меценат и основатель фирмы, на данный момент почетный председатель Совета директоров 

·       Шарль-Эдуард Буэ (англ.) — генеральный директор, бывший операционный директор компании

·       Маркус Беррет — председатель Наблюдательного совета

·       Вильфрид Аульбур — руководитель азиатского направления и управляющий партнер (Индия)

Публикации 
think: act (англ.) – бренд, под которым публикуются все корпоративные издания Roland Berger, в том числе книги, брошюры, журналы и исследования. Журнал think: act выходит три раза в год на английском, китайском и немецком языках. За все время деятельности Roland Berger опубликовал более 40 книг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Консалтинговые компании
Компании Германии